Por Cotter pode estar à procura de:

Pessoas 
 William Cotter
 Eliza Taylor-Cotter

Topônimos 
 Cotter (Arkansas)
 Cotter (Iowa)

Desambiguação